Motomyszy z Marsa (ang. Biker Mice from Mars, 1993-1996) – kanadyjsko-amerykański animowany serial telewizyjny, stworzony przez Ricka Ungara w 1993 roku.

Opowiada o trzech humanoidalnych marsjańskich myszach – Throttle, Modo i Vinnie. Seria zaczyna się awaryjnym lądowaniem motomyszy w USA, w Chicago. Trójka głównych bohaterów poznaje tam Charley (pełne imię Charlene Davidson) – piękną i młodą dziewczynę, która od tego wydarzenia staje się jednym z głównych bohaterów serii.

Obsada (głosy) 
 Rob Paulsen jako Throttle
 Dorian Harewood jako Modo
 Ian Ziering jako Vinnie

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Artur Nowak
Czytał: Tomasz Knapik

Odcinki 
Premiery w Polsce: 
 Polsat – 8 kwietnia 1995 roku (emisja w soboty rano)
 TV4 – 2000-2003 r.
 Fox Kids – 2001 r. (pominięto w emisji 19 odcinków: 12, 42, 46-47, 49-52, 55-65)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1996